Priscian (, ) ist ein antiker männlicher Personenname. Bekannte Namensträger sind:

 Priscian von Caesarea, Grammatiker, 5./6. Jahrhundert
 Priskianos Lydos (Priscianus Lydus), griechischer Philosoph (Neuplatoniker), 5./6. Jahrhundert
 Priskianos von Berytos, Redner, 4. Jahrhundert
 Theodorus Priscianus, römischer Arzt der Spätantike
 Gaius Mogillonius Priscianus, römischer Offizier (Kaiserzeit)